Tally ist:
 Tally, englischer Fachbegriff für ein kleines Rotlicht an Fernsehkameras, Monitoren und Mikrofonen
 ein mit einem Personennamen versehenes Kunststoffschildchen bei der Atemschutzüberwachung 
 in der theoretischen Informatik eine Sprache T  Σ* über einem unären Alphabet Σ={a}
 Kurzform für Tallymann, Ladungskontrolleur im Seehafen
 Kurzform des friesischen Vornamens Talchina

Personen
 Mirjam Tally (* 1976), estnische Komponistin
 Ted Tally (* 1952), US-amerikanischer Drehbuchautor

Siehe auch
 Tally Weijl, schweizerisches Bekleidungsunternehmen
 TallyGenicom, Hersteller von Druckerlösungen

Abkürzung